Les Amants maudits (1952), film français de Willy Rozier ;
 Les Amants maudits (1998),  de la saison 6 de la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel.